«Клава, давай!» () — американский комедийный телесериал, выпущенный телекомпанией ABC. Ситком рассказывает о трудовых буднях офиса новостной телекомпании, работники которой во главе с главной героиней попадают в различные комические ситуации. Идея создания сериала принадлежит Терри Мински, в своё время принимавшей участие в создании сериалов «Лиззи Магуайер» и «Секс в большом городе». Всего отснято 4 сезона — 81 эпизод выходил с 2002 по 2006 год.

Сюжет 

Действие сериала главным образом происходит в офисном здании телекомпании «GNB». Молодая сотрудница Клаудиа Кейси, иногда подменяющая других сотрудников, получает временное назначение на 22-й этаж ассистентом ведущего программы новостей Уилла Батлера. Её друзья с четвёртого этажа, где раньше был её офис, пробивная Рамона и гиковатый Оуэн, всячески поддерживают её. В противоположность им новые коллеги по работе — карьерист Кипп и мечтающая выйти замуж за богача сексапильная хищница Лидия — задирают перед ней нос и не упускают возможности как-то унизить. Это противостояние приводит к различным комическим ситуациям, из которых Клаудиа, как правило, с блеском выходит.

Третий сезон рассказывает о том, как любовная лихорадка охватила «GNB»: Лидия и Джеб начинают готовиться к свадьбе, а в компанию возвращается Чарли Воберник — бывший возлюбленный Клавы, работавший в транспортном отделе. Карл также нырнул в любовь с головой, когда начинает встречаться с дантистом Вивиан, которая сильно недолюбливает Клаву, боясь соперничества за сердце Карла.

В четвёртом и финальном сезоне шоу, вернувшись из отпуска, Клава с удивлением узнаёт, что Уилл ушёл из «GNB». Лидия заняла кабинет Уилла, став исполнительным продюсером Джеба, и нанимает Клаву в качестве помощницы. Между тем, личная жизнь девушки приобрела неожиданный поворот — каким-то невероятным образом, Клава начала встречаться с Карлом.

В ролях

Основной состав 
 Сара Рю — Клаудиа «Клод» Кейси
 Шерри Шеперд — Рамона Платт
 Андреа Паркер — Лидия Уэстон
 Закари Ливай — Кипп Стэдман
 Эрик Робертс — Уилл Батлер (покинул шоу после 3 сезона)
 Энди Дик — Оуэн Кронски
 Уилл Сассо — Карл Монари
 Патрик Уорбертон — Джеб Дентон

Второстепенные персонажи 
 Джош Браатен — Чарли «Чарли-из-транспортного» Вон Ваберник, приятель Клаудии
 Уилльям Рэгсдэйл — Митч Калгроув, молодой продюсер, встречавшийся с Клавой
 Джордж Вайнер — Алан Тёрнбак, глава «GNB»
 Френч Стюарт — Джин Шмидтлайн, сотрудник организации
 Диана-Мария Рива — Вивиан, подружка Карла
 Валери Харпер — Джудит, мама Оуэна
 Джоанна Кернс — Джуди, ещё одна мама Оуэна
 Майкл Ангарано — Джордж Дэнтон, сын Джеба
 Николь Салливан — Дэйдра Бишоп, любовница Оуэна
 Дженни МакКарти — Дэни, невеста Уилла

Приглашённые звёзды 
 Майкл Ботман — Тэд Эллиот, временный начальник Клавы
 Джон Эрик Бэнтли — ассистент директора, ставший директором (1 сезон)
 Мартин Малл — Мистер Бадди Кейси, отец Клавы (1 сезон)
 Синди Уилльямс — Миссис Джоан Кейси, мать Клавы (1 сезон)
 Джоанна Кэссиди — Норма (1 сезон)
 Триста Рен — играет саму себя (1 сезон)
 Ричард Ракколо — Бобби Кейси, брат Клавы (1 сезон)
 Барри Боствик — Макс Дамариус (1 сезон)
 Бен Фельдман — Николас (2 сезон)
 Памела Андерсон — Вики Дэворски (2 сезон)
 Тори Спеллинг — Роксана Фидлер (2 сезон)
 Саймон Хелберг — Артур (2 сезон)
 Лесли Энн Уоррен — Дайан Стэдман (2 сезон)
 Джеймс Белуши — Эдди, продавец гамбургеров (2 сезон)
 Кэтрин Джустен — пожилая дама из доставки сыра (2 сезон)
 Билл Уолтон — играет самого себя (2 сезон)
 Брук Бёрк — медсестра Бенсон (2 сезон)
 Гордон Клэпп — детектив Мартин (2 сезон)
 Джон Макинрой — играет самого себя (2 сезон)
 Эрик Палладино — Майк Абрехо (3 сезон)
 Люси Лоулесс — Трейси Флетчер (3 сезон)
 Джоан Риверз — Луиза (3 сезон)
 Ричард Кайнд — Ленс Коркоран (3 сезон)
 Джон Ди Маджио — бармен (3 сезон)
 Пола Абдул — Кэтлин (3 сезон)
 Кимберли Уильямс — Лора (3 сезон)
 Дэвид Кэссиди — Винс (3 сезон)
 Реджис Филбин — Ксинь Сяо Пи (3 сезон)
 Стар Джонс — Доктор Кёртис (3 сезон)
  — официант (3 сезон)
 Трейси Хатсон — играет саму себя (3 сезон)
 Джоанна Тамасес — Ирен, коллега Клавы (4 сезон)

За время съёмок шоу актриса Сара Рю сбросила 30 фунтов — около 14 килограмм

История трансляции

США 
В первом сезоне титры с названием шоу и именами актёров появились в начальных сценах эпизода. Во втором сезоне у сериала появилась музыкальная тема и вступительные титры, но они были использованы лишь в первых пяти эпизодах. В остальных эпизодах вплоть до конца третьего сезона использовался лишь текст без музыкального оформления. В четвёртом сезоне появились пятисекундные открывающие титры, в котором название шоу появляется на нескольких стикерах, прикреплённых к рабочему столу, а в качестве музыкального оформления использован фрагмент музыкальной композиции, звучавшей в первых эпизодах второго сезона.

«Клава, давай!» транслировался по вторникам, на протяжении первых двух сезонов показывал хорошие результаты в рейтингах. Во время показа третьего сезона показ был сдвинут на вечер пятницы, сопровождаемый резким снижением рейтингов, подвергая сериал опасности быть закрытым. Сайт «TV Guide» включил сериал в свой список «Исчезающих сериалов». Как бы там ни было, рейтинги в возрастной группе 18-49 были достаточно высокими, а количество эпизодов удовлетворяло условиям телевизионного вещания на сезон. В итоге ещё 13 эпизодов 4 сезона были заказаны. После продолжительного перерыва шоу вернулось на канал «ABC» с трансляцией во вторник, 18 апреля 2006 года в 21:30.

Несмотря на продление, будущее шоу оставалось под вопросом. Актёр Закари Ливай говорил, что многие актёры готовы покинуть сериал и заняться другими проектами, а исполнительница главной роли Сара Рю снимается в пилоте нового шоу для канала CBS — вместе с братом её героиня управляет компанией по производству игрушек в ситкоме «Play Nice». Эрик Робертс и вовсе покинул проект, не имея возможности сниматься в новых сериях.

17 марта 2006 года канал «ABC» подтвердил, что четвёртый сезон станет для сериала последним. В результате, лишь пять из 13 отснятых эпизодов были показаны на канале, прежде чем сериал сняли с эфира 6 июня 2006 года. Однако все эпизоды, не показанные в США, транслировались во многих странах мира, куда был закуплен сериал — в частности, российские зрители увидели все эпизоды.

1 июня 2009 года сериал попал в сетку вещания кабельного канала «Lifetime Television» — были показаны все серии шоу, включая 8 ранее не выходивших в эфир эпизодов четвёртого сезона. После премьерного показа на этом канале сериал сняли с эфира.

Россия 
В России сериал был неоднократно показан на телеканале «MTV Россия» под названием «Клава, давай!». Имя главной героини произносится как Клодия (). Друзья и коллеги зовут девушку «Клод». Поскольку русскому зрителю было бы непривычно звучание имени, похожего на мужское, решено было в русской версии дать героине имя Клава, уменьшительное от Клавдии.

Для российского канала была создана начальная заставка, смонтированная из сцен эпизода «Claude — The Heartbreaker», которая отсутствует в американской версии. В 1-3 сезонах звучит вступление композиции «Sexxx Laws» из репертуара Бека и его группы «Beck». В 4 сезоне, как и в американской версии, использована музыкальная тема, написанная специально для сериала — множество раз она звучала в эпизодах шоу в момент смены сцен.

Другие страны 
В Великобритании и Ирландии сериал транслировался на канале «Comedy Central»; на «ATV» в Австрии; на «Nelonen» в Финляндии; «FOX8» и «Seven Network» в Австралии; на «Star World» в азиатских странах; на «yesSTARS» в Израиле; «Cuatro» в Испании; на «Sky Italia’s Fox» и «MTV Italia» в Италии; на «Kanal 5» в Дании, на «HRT» и «Fox Life» в Хорватии, Сербии, Македонии, Польше и Болгарии; на «Первом национальном» в Беларуси. Первые 7 эпизодов и 9 серия транслировали на канале «TV2» в Новой Зеландии. Для арабо-говорящих зрителей сериал транслируется на канале «MBC 4». В Турции сериал транслирует «TNT Turkey». «ComedyMax» транслирует сериал для подписчиков «Digiturk», а «Comedy Smart» — для подписчиков «D-Smart». Также сериал показывался в Ирландии на канале «RTÉ Two».

В Германии шоу известно под названием «Office Girl».

Релиз

Отзывы 
В первых отзывах к сериалу, критики отмечали стереотипность персонажей, но оценили игру Сары Рю. В обзоре «USA Today» говорилось, что «за два эпизода структура хороший/плохой и утрирование образов привели к ощущению второсортности», отметив, что Сара Рю идеальна для ситкомов. Журнал «People» раскритиковал стереотипность персонажей и назвал шоу «далёким от идеала», но также похвалил игру Рю. Как бы там ни было, к третьему сезону сериал, по мнению обозревателя «USA Today» «набрал обороты».

Рейтинги

Выход на DVD 
На данный момент в США вышел один лишь первый сезон, изданный компанией «Lionsgate Home Entertainment». Эпизоды были расположены в хронологическом порядке, а не порядке их выхода в эфир. Дальнейшая судьба сериала на лицензионном DVD на данный момент неизвестна.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2002 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Телесериалы ABC Studios
Программы телеканала American Broadcasting Company
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы США, завершённые в 2006 году